Гай Октавий (Gaius Octavius) може да се отнася за:

 Гай Октавий (конник), баща на трибуна от 216 пр.н.е.
 Гай Октавий (военен трибун), военен трибун 216 пр.н.е.
 Гай Октавий, военен трибун 205 пр.н.е.
 Гай Октавий (дядо на Август)
 Гай Октавий, претор 61 пр.н.е., баща на император Октавиан Август
 Гай Октавий Турин (Август), римски император
 Гай Октавий Ленат, суфектконсул 33 г.
 Гай Марий Марцел Октавий Публий Клувий Руф, суфектконсул 80 г.
 Гай Октавий Виндекс, суфектконсул 184 г.
 Гай Октавий Апий Светрий Сабин, консул 214 г. и 240 г.
 Гай Октавий Лампадио, граматик,